Gastrochilus calceolaris — эпифитное трявянистое растение, вид семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Gastrochilus calceolaris.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью. 
Гомотипные синонимы:
  
 
 
Гетеротипные синонимы:
 
 
  nom. illeg.
 Gastrochilus calceolaris var. biflora L.R.Shakya & M.R.Shrestha, 2007

Биологическое описание 
Растение среднего размера.

Листья 10—15 см.

Соцветие короткое, цветки — до 2 см в диаметре, приятно пахнущие.

Произрастает в вечнозелёных лесах низменностей или в первичных горных лесах на возвышенностях 900—2300 метров над уровнем моря.

Распространение, экологические особенности 

Восточные Гималаи, провинция Ассам в Индии, Непал, Мьянма, Таиланд, провинция Юньнань в Китае, Вьетнам, Малайзия, Борнео, Суматра и Филиппины.
Данные по гербарным сборам из Вьетнама (место/высота над уровнем моря):
Dac Lac; 2200—2440 м
Ha Giang; 1100—1200 м
Hoa Binh; 988 м
Khanh Hoa; 1600—1700 м
Kon Tum; 1600 м
Lam Dong; 1680—1950 м
Quang Binh; 600—800 м
Son La; 900—1468 м
Tuyen Quang; 300—450 м

Цветение (в Таиланде): февраль.

В культуре 
Температурная группа — тёплая, умеренная.

Растение нуждается в хорошем освещении круглый год, обильном поливе в период роста и перепаде между дневными и ночными температурами в 5—8 °C.

Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Singh SG, Rani U, Garg V, 1996, Karyomorphological studies in Gastrochilus calceolaris (Buch Ham) D. Don (Orchidaceae). J. Indian Bot. Soc. 75. (1—2): 21—25.

Ссылки 
 Gastrochilus calceolaris Фотографии
 Gastrochilus calceolaris Фотографии
 Gastrochilus calceolaris на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus calceolaris на сайте tropicos.org
 Gastrochilus calceolaris на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии